Za nemocnicí nebo Za Nemocnicí je 
 Za nemocnicí (Litoměřice), evidenční část okresního města Litoměřice, zahrnující Dómský pahorek s Dómským náměstím a katedrálou svatého Štěpána
 Za nemocnicí – název ulice například ve městech a obcích Bílovec, Olomouc
 Za Nemocnicí – název ulice například ve městech a obcích Rakovník, Český Brod, Sedlčany